Суперкубок Италии по футболу 1994 () — 7-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 1993/94 «Милан» и победитель Кубка Италии 1993/94 «Сампдория». Встреча состоялась 28 августа 1994 года в Милане, на Сан-Сиро.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Италии на RSSSF.com

1994
Матчи ФК «Милан»
Матчи ФК «Сампдория»
Футбол в Италии в 1994 году
Футбольные соревнования в Милане
События 28 августа
Август 1994 года